I lejonets tecken kan syfta på:

 I lejonets tecken (film, 1959) – en fransk film i regi av Éric Rohmer, originaltitel Le Signe du Lion
 I lejonets tecken (film, 1976) – en dansk pornografisk film, originaltitel I Løvens tegn